Klinggräff se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Julius Meyer von Klinggräff
 Hugo Erich Meyer von Klinggräff